Il Northern Ireland Open 2020 è stato il quinto evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il quarto Ranking, e la 5ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 16 al 22 novembre 2020, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra. 

Il torneo è stato vinto da Judd Trump, il quale ha battuto in finale Ronnie O'Sullivan per 9-7. L'inglese si è aggiudicato così il suo terzo Northern Ireland Open, il suo quarto evento dell'Home Nations Series ed il suo 19º titolo Ranking in carriera. Per il terzo anno consecutivo si è ripetuto il medesimo esito, con tale vincitore, finalista e punteggio; l'ultimo giocatore che era riuscito a vincere per tre anni di fila lo stesso torneo (valido per la classifica) era stato Stephen Hendry, tra lo UK Championship del 1994 e quello del 1996, mentre l'ultimo finalista che ha perso per tre di fila lo stesso torneo (valido per la classifica) è stato John Higgins, tra il Campionato mondiale del 2017 e quello del 2019. Per Trump – che ha portato a casa il suo secondo evento stagionale – questa è stata l'ottava finale conquistata su undici disputate contro O'Sullivan. 

Il campione in carica era Judd Trump, il quale ha confermato il titolo. 

Il 18 novembre Judd Trump ha realizzato il suo quinto 147 in carriera e il primo dalle qualificazioni per il German Masters 2019; si tratta della quarta "serie perfetta" messa a segno in questa stagione.

Vigilia

Aspetti tecnici 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario, affiancando questa competizione ad altri sei tornei che hanno preso il via — senza spettatori — in questo medesimo impianto, oltre che alla Championship League, competizione che è stata giocata nella sala da ballo dello Stadium MK, struttura posta dinanzi alla Marshall Arena.

Lo stesso Northern Ireland Open, che si sarebbe dovuto disputare in Irlanda del Nord, è stato giocato in Inghilterra.

Così come per tutti gli eventi Home Nations Series il torneo è stato aperto a tutti i 128 giocatori presenti nel Ranking.

L'evento è stato sponsorizzato dalla Matchroom.Live.

È stato confermato per intero il montepremi.

Aspetti sportivi 
Date le assenze di Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Steve Mifsud e di Stephen Hendry, il World Snooker Tour ha assegnato delle wildcard a Patrick Wallace, Declan Lavery, Michael White, Brian Ochoiski e a Paul Davison in modo tale da completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Prima dell'inizio del torneo sono risultati positivi al COVID-19 Tian Pengfei, Riley Parsons e Declan Lavery.

Così come per le quattro precedenti edizioni questo evento ha permesso ai giocatori di guadagnare punti validi per la classifica mondiale.

Il Northern Ireland Open ha assegnato il secondo trofeo stagionale dell'Home Nations Series 2020-2021.

In quanto vincitore, Judd Trump ha avuto il diritto di partecipare al Champion of Champions 2021.

Montepremi 
 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Copertura 
Le seguenti emittenti hanno trasmesso il Northern Ireland Open 2020.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il torneo sono stati realizzati 67 century breaks.

Note

Voci correlate 
 Northern Ireland Open
 Home Nations Series
 Stagione 2020-2021 di snooker

2020
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker in Inghilterra
Snooker nel 2020